Бе́рнхард, Бернгард () — мужское имя германского происхождения. Сложено из древненемецких слов ber (медведь) и hard (сильный, мужественный).

Иноязычные аналоги

Фамилия 
 Бернхард:
 Георг Бернхард (1875—1944) — немецкий публицист.
 Йохан Бернхард (1500—1551) — немецкий теолог.
 Карл Бернхард (1859—1937) — немецкий инженер и архитектор.
 Кертту Бернхард (1902—1944) — финская пианистка.
 Кристоф Бернхард (1628—1692) — немецкий композитор.
 Луциан Бернхард (1883—1972) — немецкий график и дизайнер.
 Николаус Бернхард (1881—1957) — немецкий политик.
 Отмар Бернхард (род. 1946) — немецкий политик.
 Отто Бернхард (1880—1952) — немецкий политик.
 Рольф Бернхард (род. 1949) — швейцарский легкоатлет.
 Рут Бернхард (1905—2006) — американский фотограф.
 Бернхард, Сандра (род. 1955) — американская актриса и певица.
 Сидней А. Бернхард (1927—1988) — американский химик.
 Бернхард, Томас (1931—1989) — австрийский писатель и драматург.
 Франц Бернхард (1934—2013) — немецкий скульптор.

 Бернгард:
 Бернгард, Август Рудольфович (1852—1908) — русский музыковед, директор Петербургской консерватории.
 Бернгард, Авраам (1762—1832) — российский врач.
 Бернгард, Алексей Борисович (род. 1978) — российский военнослужащий, полковник, участник вторжения на Украину, Герой Российской Федерации.
 Бернгард, Вильгельм Рудольфович (1856—1909) — русский инженер-архитектор и педагог, заслуженный профессор.
 Бернгард, Олег Эдгардович (1909—1998) — уральский художник-пейзажист.
 Бернгард, Рудольф Богданович (1819—1887) — русский архитектор и инженер.
 Бернгард, Эдгар Антонович (1885—1951?) — российский и советский театральный художник.
 Бернгард, Эрвин Рудольфович (1852—1914) — русский архитектор.
 Латур-де-Бернгард, Владимир Андреевич (1836—1914) — русский генерал.

Имя 
 Бернхард I (герцог Саксонии)
 Бернхард II (герцог Саксонии)
 Бернхард III (герцог Саксонии)
 Бернгард I (герцог Саксен-Мейнингена)
 Бернгард II (герцог Саксен-Мейнингена)
 Бернгард III (герцог Саксен-Мейнингена)
 Бернгард I Липпе
 Бернхард I (ум. 1434) — немецкий герцог из рода Вельфов, князь Брауншвейг-Вольфенбюттеля.
 Бернхард фон Липпе
 Бернхард Саксен-Веймарский (1604—1639) — герцог Саксен-Веймара, участник Тридцатилетней войны.
 Бернгард (герцог Саксен-Йены)
 Бернхард I Старший (ум. 1018/1036) — граф фон Хальденслебен, маркграф Северной марки.
 Бернхард II Младший (ум. 1044/1051) — маркграф Северной марки и граф Хальденслебена.
 Бернхард II (маркграф Бадена)
 Бернхард фон Плёцкау (ум. 1147) — граф Плёцкау, участник Второго крестового похода.

См. также 
 Бенхард
 Санкт-Бернхард-Фрауэнхофен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Операция «Бернхард» — тайная немецкая операция по массовому изготовлению поддельных фунтов стерлингов и долларов США, действовавшая во время Второй мировой войны.
 Бернар

Примечания 

Страницы значений:Тёзки